HY peut faire référence à :
 En médecine, à l'antigène HY, qui active la formation des testicules à partir de la gonade primaire, 
 Uzbekistan Airways, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 La langue arménienne (ISO 639 alpha-2),
 La version la plus connue du fourgon Citroën Type H,
 Haiyang famille de satellites d'observation des océans chinois
 Une abréviation de Helsingin yliopisto, Université d'Helsinki en finnois,
 Une abréviation de Hollywood,
 HY, un groupe de musique japonaise,
 Un code pour les hôtels Hyatt utilisé par les systèmes informatiques de réservation.

Code